

События 

 Основание норвежской колонии в Гренландии.
 Приезд посольства хазарских иудеев к князю Владимиру с предложением принять иудаизм.
 Восстание Гарсии Гомеса в Леоне.
 17 августа — битва в Ихтиманском ущелье между Византией и болгарами. Победа болгар.
 Около 986 — Бьярни Херьюльфссон впервые видит берег Винланда.
 986 (по «Королевским анналам») — Олав Трюггвасон уезжает из Гардарики.
 Отречение и постриг Кадзана. Императором Японии стал Итидзё, а регентом — его дед Фудзивара Канэиэ.
 Китайский посол Ли Цзюе во Вьетнаме. В пути между Ли Цзюе и вьетнамцем До Тхуэном произошло поэтическое соревнование.

Скончались 
 Харальд I Синезубый
 Лотарь (король Франции)

См. также